Чемпионат мира по фигурному катанию 1992 года был проведён Международным союзом конькобежцев 24—29 марта в Окленде, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Кристи Ямагучи, среди мужчин представитель СНГ Виктор Петренко, среди пар  представители СНГ Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, представители СНГ Марина Климова и Сергей Пономаренко победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1992
1992 год в Калифорнии
Спортивные соревнования в Окленде (Калифорния)
Март 1992 года